«Шери́ф» () — молдовський професійний футбольний клуб із Тирасполя. Заснований влітку 1996 року під назвою «Тирас», а 4 квітня 1997 року був перейменований на «Шериф». Бере участь у Національному дивізіоні Молдови, домашні матчі проводить у спорткомплексі «Шериф», відкритому в 2002 році. Головна арена комплексу є найбільшим футбольним стадіоном Молдови і вміщує 12 746 глядачів.

«Шериф» — найтитулованіший клуб в історії молдовського футболу: двадцятиразовий чемпіон Молдови, десятиразовий володар Кубка Молдови, семиразовий володар Суперкубка Молдови, дворазовий володар Кубка чемпіонів Співдружності. «Шериф» — перший і єдиний молдовський клуб, що виходив до групового етапу Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Поточний склад

Досягнення 

 Чемпіон Молдови (20): 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 (в), 2017 (о), 2018, 2019, 2021, 2022
 Володар Кубка Молдови (11): 1999, 2001, 2002, 2006, 2008, 2009, 2010, 2015, 2017, 2019, 2022.
 Володар Суперкубка Молдови (7): 2003, 2004, 2005, 2007, 2013, 2015, 2016
 Володар Кубка чемпіонів Співдружності (2): 2003, 2009.

Виступи в єврокубках

Відомі гравці клубу 
 Артем Хачатуров (2009–2014)
 Юрій Букель (2000–2002)
 Сергій Кузнецов (2004–2006)
 Сергій Нудний (1999)
 Сергій Перхун (1999–2000)
 Олександр Суворов (2002–2007, 2009–2010)
 Сергій Георгієв (2008–2013, 2014–2015)
 Рустам Циня (2009–2010)

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт клубу   

Футбольні клуби Молдови
Футбольні клуби, засновані 1996
Спорт у Тирасполі